Skopska Crna Gora (makedonski: Скопска Црна Гора, albanski: Mali I Zi), često je zvana i samo kao Crna Gora, je srednje velika planina između Kosova na sjeveru i republike Republike Makedonije, na jugu.
Planina se izdiže iz skopske doline (na jugu), kumanovske kotline (na istoku), gnjilanske kotline (na sjeveru) i doline rijeke Lepenac (na zapadu). 
Na padinama Skopske Crne Gore, leže gradovi; Skoplje (na jugu), Kumanovo (na istoku),  Kačanik (na zapadu) i Gnjilane (na sjeveru).
Planina se proteže u pravcu jugozapad-sjeveroistok, najviši vrh je Ramno s 1 651 m. Kanjonom Lipkovske reke, koja izvire na planini, Skopska Crna Gora podijeljena je na dva dijela; viši zapadni i niži istočni, zvanim - Karadak.

Planine u Sjevernoj Makedoniji
Planine na Kosovu